Pürewdordsch ist der Name folgender Personen:
 Batdsajaagiin Pürewdordsch (* 1983), mongolischer Eishockeyspieler
 Dendewiin Pürewdordsch (1933–2009), mongolischer Schriftsteller